Il doppio del torneo di tennis Atlanta Open 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Raymond Moore e Ilie Năstase che hanno battuto in finale Steve Docherty e Eliot Teltscher 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Raymond Moore /  Ilie Năstase (campioni)
 John Alexander /  Kim Warwick (quarti di finale)

 Sashi Menon /  Robert Trogolo (semifinali)
 Darren Cahill /  Terry Moor (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Atlanta Open 1979